The Emperor Jones (toneelstuk), toneelstuk van Eugene O'Neill uit 1920
 The Emperor Jones (1933), filmadaptatie van O'Neills toneelstuk uit 1933
 The Emperor Jones (1938), film
 The Emperor Jones (1953), televisiefilm
 The Emperor Jones (1955), film
 The Emperor Jones (opera), opera van Louis Gruenberg uit 1933